Андре́й Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Андрей Александрович (род. 1970) — российский журналист.
 Мирошниченко, Андрей Геннадьевич (род. 1968) — казахстанский футболист.